Tat'jana Aleksandrovna Romanova (1994) – pallavolista russa
 Tat'jana Nikolaevna Romanova (1897-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e della zarina Aleksandra Fëdorovna Romanova
 Tat'jana Konstantinovna Romanova (1890-1979) – figlia del granduca Konstantin Konstantinovič di Russia e della granduchessa Elizaveta Mavrikievna

Pagine correlate
 Romanov (disambigua)
 Romanova